Anchises (Grieks: ) was volgens de Griekse mythologie een zoon van Capys en Themiste.

Vanwege zijn uitzonderlijke, bijna goddelijke schoonheid verkreeg hij de aandacht van de godin Aphrodite. Bij haar verwekte hij Aeneas. Zij verbood hem dit te vertellen. Toen hij dit toch deed, werd hij als straf door Zeus door de bliksem getroffen.

Bij de inname van Troje wist Aeneas te ontkomen met zijn vader op zijn nek. Ze gingen naar Italië, maar Anchises stierf onderweg en werd begraven op Sicilië. Aeneas bezocht later de Tartarus en zag zijn vader terug op de Elyseese velden.

Anchises is een van de hoofdfiguren uit de Aeneis van Vergilius. Ook komt hij voor in de Ilias van Homerus.

Stamboom

Externe link
 'Aphrodite loves: Anchises' op theoi.com

Aeneis
Trojaanse Oorlog
Romeinse mythologie